Pacific PR02 — болид Формулы-1 команды Pacific Racing, построенный для участия в чемпионате мира  года.

История 
Для Кейта Уиггинса и его команды Pacific сезон сложился катастрофически, хотя они возлагали большие надежды на новую конструкцию Фрэнка Коппака PR02 с двигателем Ford ED. Бельгийский гонщик Бертран Гашо являлся совладельцем Pacific. На испытания автомобиля денег не нашлось. Перед дебютом в Бразилии команда провела лишь одно испытание в Сильверстоуне. Вторым гонщиком команды был бывший итальянский гонщик Формулы-3000 Андреа Монтермини, но команде требовались гонщики со спонсорскими деньгами, поэтому в нескольких гонках за неё выступили сицилийский аристократ Джованни Лаваджи и швейцарец Жан-Дени Делетра, причем оба были крайне недостаточно подготовлены. Чтобы пополнить бюджет, на 2, завершающих сезон, гонки, был приглашен чемпион Британской Формулы-3 Оливер Гэвин, который мог принести ещё и солидный спонсорский пакет, но ему, по неизвестной причине, было отказано в суперлицензии. Вместо него снова вышел на старт Бертран Гашо. В итоге, команда не получила денег, на которые рассчитывала, что окончательно разрушило команду в финансовом отношении, после чего Pacific вынуждены были уйти из Формулы-1.

Результаты выступлений в гонках

Ссылки

Литература 

Шасси Sauber Формулы-1